Dalyellioida — підряд війчастих плоских червів ряду Rhabdocoela.

Класифікація 
Dalyelliidae Graff, 1905
Graffillidae Graff, 1908 
Hypoblepharinidae Bohmig, 1914 				
Luridae Sterrer & Rieger, 1990 			
Provorticidae Beklemischev, 1927 
Pterastericolidae Meixner, 1925 
Umagillidae Wahl, 1910

Посилання 
Bresslau, 1933 : Turbellaria. in Kuekenthal & Krumbach : Handbuch der Zoologie 1928-1933 Vol. II Part I. pp. 25-319.
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Турбелярії
Підряди тварин